

Patronyme 
 Antoine-Joseph Mège (1625-1691), bénédictin français connu pour son commentaire sur la Règle de saint Benoît ;
 Jacques Mège (1817-1878), avocat et homme politique français.
 Fernand Mège (1847-1925), homme politique français.
 Francisque Mège (1830-1904), historien spécialiste de l'Auvergne.
 Jean-Jacques Mège (1819-1889), homme politique français.
 Alexandre Du Mège (1780-1862), érudit, archéologue et historien français.

 Références

Homonymie
Homonymie de patronyme